Slovo Vokalíza může mít více významů:
 Vokalíza (hudba) – nonverbální hudební projev
 Vokalíza (přehlídka) – pravidelné setkání jazzových, bluesových a rockových zpěváků a skupin, které probíhalo v Praze v letech 1981–2000 a které organizovala Jana Koubková.
 Vokalíza 1981 – I. setkání, 29. – 30. září 1981, Praha
 Vokalíza 1982 - II. setkání, září 1982, Žofín, Praha
 Vokalíza 1983 - III. setkání, 27. - 29. září 1983, Lucerna, Praha
 Vokalíza 1984 – IV. setkání, 25. – 27. září 1984, Lucerna, Praha
 Vokalíza 1987 – VII. setkání, 23. – 24. září 1987, Lucerna, Praha
 Vokalíza 1988 – VIII. setkání, 20. – 22. září 1988, Lucerna, Praha